Nóvaia Ivànovka (en rus: Новая Ивановка) és un poble de la província de Saràtov, a Rússia, segons el cens del 2010 tenia 79 habitants. Pertany al districte municipal d'Atkarsk.

Referències 

Pobles de la província de Saràtov